Кивер:
 Кивер — военный головной убор.
 Кивер — аналог колчана, прикрепляемый к луку.
 Кивер — шатровая надстройка сложной формы над церковной или дворцовой башней, увенчанная шпилем.

Топоним 
 Кивер — посёлок при станции Кивер в Вилегодском районе Архангельской области.
 Кивер — станция (Северная железная дорога) в Вилегодском районе Архангельской области.